Isla Plum puede referirse a:
Isla Plum (Alaska), una isla en Alaska, Estados Unidos; 
Isla Plum (Massachusetts), una isla en el condado de Essex, Massachusetts, Estados Unidos;
Isla Plum (Nueva York), una isla cerca de Long Island, Nueva York;
Isla Plum (Wisconsin), una isla en Washington Township, condado de Door, Wisconsin.